Амплијасион Мата Наранхо има више значења:

 Амплијасион Мата Наранхо (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Амплијасион Мата Наранхо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику